Меса Бланка има више значења:

 Меса Бланка (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Бланка (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Бланка (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Бланка, Ла Пулга (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Бланка (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Бланка (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Бланка (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику